Heksafluorid je hemijsko jedinjenje sa opštom formulom RpXnF6, RpXnF6m−, ili RpXnF6m+. Ove formule obuhvataju veliki broj molekula. Jedan važan heksafluorid je heksafluorosilicilna kiselina (H2SiF6), koja je nusproizvod prerade fosfatnog kamena. U nuklearnoj industriji, uranijum heksafluorid (UF6) je važan intermedijer pri prečišćavanju tog elementa. Nekoliko jedinjenja u organofluornoj hemiji su isto tako heksafluoridi.

Heksafluoridni katjoni
Katjonski heksafluoridi postoje, ali su ređi od neutralnih ili anjonskih heksafluorida. Primeri su heksafluorohlor, ClF6+, i heksafluorobrom, BrF6+, katjoni.

Heksafluoridni anjoni

Mnogi elementi formiraju anjonske heksafluoride. Prominentni članovi sa industrijskim značajem su heksafluorofosfat i heksafluorosilikat; heksafluoroplatinat je ređi, ali je od interesta jer može da stabilizuje niz katjona. Mnogi prelazni metali formiraju heksafluoride. Usled njihove visoko bazne prirode i otpornosti na oksidaciju, fluoridni ligandi stabilizuju neke metale u neuobičajenim oksidacionim stanjima, kao što je cezijum heksafluorokuprat(IV), kalijum heksafluoroniklat(IV), i cezijum heksafluoroargentat(IV).

Reference

Literatura 
 

Хексафлуориди